Iemma ist der Familienname folgender Personen:

 Julio Iemma (* 1984), venezolanischer Sportschütze
 Julio César Iemma (* 1954), argentinischer Sportschütze
 Morris Iemma (* 1961), australischer Politiker